Крудап () — англомовне прізвище.

 Артур Крудап (1905—1974) — американський блюзовий співак, гітарист та автор пісень.
 Біллі Крудап (нар. 1968) — американський актор.